La Scottish Premier Division 1986-1987 è stata la 90ª edizione della massima serie del campionato scozzese di calcio, disputato tra il 9 agosto 1986 e il 9 maggio 1987 e concluso con la vittoria dei , al loro trentottesimo titolo. 

Capocannoniere del torneo è stato Brian McClair () con 35 reti.

Stagione

Novità
Il campionato è stato allargato a 12 squadre partecipanti. Sono state ripristina le due retrocessioni in Scottish First Division.

Formula
Le 12 squadre si affrontarono in match di andata-ritorno-andata-ritorno, per un totale di 44 giornate.

Classifica finale
Fonte:

Legenda:
      Campione di Scozia e qualificata in Coppa dei Campioni 1987-1988.
      Qualificata alla Coppa delle Coppe 1987-1988.
      Qualificata alla Coppa UEFA 1987-1988.
      Retrocesso in Scottish First Division 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base della differenza reti.

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Campionato scozzese di calcio